Richard West (ok. 1691–1726) – brytyjski polityk, parlamentarzysta, lord kanclerz Irlandii
 Richard Martin West (ur. 1941) – duński astronom
 W. Richard West Jr. (ur. 1943) – amerykański prawnik, Czejen, dyrektor Narodowego Muzeum Indian Amerykańskich
 Richard West – brytyjski muzyk, klawiszowiec Threshold